Turchia
Distretto di Yenice – distretto della provincia di Çanakkale
Distretto di Yenice – distretto della provincia di Karabük